Zoster – malattia causata dal virus VZV, anche chiamata fuoco di Sant'Antonio
 Zoster – personaggio minore del fumetto PK - Paperinik New Adventures
 Zoster – abito tipico della Grecia antica